Droste-Hülshoff bezeichnet: 

 die Adelsfamilie Droste zu Hülshoff und alle ihre Mitglieder (Namensträger siehe dort)
 ihr berühmtes Mitglied, die deutsche Schriftstellerin Annette von Droste-Hülshoff 
 den Asteroiden (12240) Droste-Hülshoff